Montenegrinsk Førsteliga i håndbold er kvindernes toprække i håndbold i Montenegro.

ŽRK Budućnost Podgorica, har vundet ligaen hvert år siden 2006.

Liste over vindere

Eksterne henvisninger 
 Det Montenegrinske håndboldforbund   

Førsteliga i håndbold (kvinder)